Берешти () — город в Румынии в составе жудеца Галац.

История 
Эти места обитаемы с древнейших времён: археологами здесь обнаружены артефакты, относящиеся к Трипольской культуре.

Статус города коммуна Берешти получила в 1968 году.

Примечания

Ссылки 

Города Румынии
Галац (жудец)